La Cruz (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
La Cruz (Chili), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso
La Cruz (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
La Cruz (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
La Cruz (Guanacaste), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
La Cruz (Peru), een district in de regio Tumbes